Tavda může být:
 Tavda (město) – město ve Sverdlovské oblasti
 Tavda (řeka) – řeka ve Sverdlovské a v Ťumeňské oblasti